Termenul „Partid” se poate referi la:

Partid 
Partid politic o grupare de oameni care au un program în care explică ideile lor despre guvernare